Грачёвская — топоним.
 Грачёвская — наименование регулярной крепости, на Царицынской земляной линии. 
 Грачёвская — раннее название села Грачи, в Енотаевском районе, Астраханской области, административный центр и единственный населённый пункт муниципального образования «Грачёвский сельсовет».
 Грачёвская — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Москве.

См. также 
 Грачевская